The Ultimate Fighter: Team GSP vs. Team Koscheck é a décima temporada do reality show de MMA da série The Ultimate Fighter.

O UFC e a  Spike TV  realizaram uma  seletiva aberta em 1 de abril de 2010, em Charlotte, Carolina do Norte. A chamada de elenco era voltada para lutadores na categoria dos Pesos Leves e dos Pesos Meio Pesados. Todos os lutadores interessados deveriam ter mais de 21 anos e possuir um cartel de  três lutas profissionais. Entre os lutadores que apareceram, estavam Jason Guida, Charles Bennett e Mike Budnik.

Foi confirmado no UFC 113 Q&A que o vencedor da luta entre Josh Koscheck e Paul Daley no UFC 113 seria treinador da equipe adversária de Georges St-Pierre, campeão da categoria dos Meio Médios. Koscheck eventualmente ganhou a luta.

Originalmente a temporada teria lutadores Pesos Leves e Meio Pesados, mas no final apenas lutadores da categoria dos Pesos Leves foram convocados.

As filmagens começaram em 7 de junho de 2010, apresentando novamente 28 lutadores.

Elenco

Treinadores

 Equipe GSP
Georges St-Pierre
Greg Jackson
Phil Nurse
Freddie Roach
Firas Zahabi
Howard Grant
John Danaher
Shawn Williams
Jean-Charles Skarbowsky
Kristof Midoux
Cleopas Ncube

 Equipe Koscheck
Josh Koscheck
Jon Fitch
Javier Mendez
Bob Cook
Dave Camarillo
Teddy Lucio
Daniel Cormier

Lutadores
Equipe GSP
Michael Johnson, Jonathan Brookins, Spencer Paige, Alex Caceres, Kyle Watson, Cody McKenzie, Dane Sayers

Equipe Koscheck
Marc Stevens, Sevak Magakian, Sako Chivitchian, Andy Main, Nam Phan, Aaron Wilkinson, Jeff Lentz

Lutadores eliminados antes do programa 
JJ Ambrose, Paul Barrow, Jason Brenton, Mike Budnik, Joseph Duffy, Pablo Garza, Toby Grear, Daniel Head, Amir Khillah, Steve Magdaleno, T.J. O'Brien, Michael Richman, Ariel Sexton, Ran Weathers

Finale

O final da temporada ocorreu em 4 de dezembro de 2010 em  Las Vegas, Nevada.

Luta dos Pesos Leves:  Jonathan Brookins vs.  Michael Johnson
Brookins derrotou Johnson por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-27).

Chaves do torneio

UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2 ocorreu em 11 de dezembro de 2010 em  Montreal, Quebec, Canada.Luta na categoria dos Pesos Meio Médios:  Georges St-Pierre (c) vs.  Josh Koscheck'''
St-Pierre derrotou  Koscheck via decisão unânime  (50-45, 50-45, 50-45).

Referências

Episódios do TUF
2010 na televisão
Reality shows dos Estados Unidos